TeleRadio-Moldova
 Toruński Rower Miejski